Перша Ліга Туреччини 1966—1967  — 9-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Бешикташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

 

Примітки: 
1. Клуб Алтай взяв участь у Кубку володарів кубків 1967—1968 як володар Кубка Туреччини 1966—1967.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1966-1967
Туреччина
Туреччина